Lecomte ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Lecomte (* 1991), französischer Fußballspieler
 Cécile Lecomte (* 1981), französische Umweltaktivistin
 Claude Lecomte (1931–2008), französischer Kameramann
 Georges Lecomte (1867–1958), französischer Schriftsteller und Mitglied der Académie française

 Henri Lecomte (1856–1934), französischer Botaniker
 Jean Lecomte (1898–1979), französischer Physiker
 Jean Lecomte du Nouÿ (1842–1923), französischer Historienmaler und Bildhauer
 Loana Lecomte (* 1999), französische Radrennfahrerin

 Pierre Lecomte du Noüy (1883–1947), französischer Biochemiker
 Roger Gilbert-Lecomte (1907–1943), avantgardistischer französischer Dichter
 William Lecomte (* 1963), französischer Jazzmusiker